Jméno a příjmení Pavel Vacek má více nositelů:

 Emil Pavel Vacek (* 1905) – český spisovatel
 Pavel Vacek (malíř) (* 1945) – český malíř
 Pavel Vacek (pedagog) (* 1947) – český vysokoškolský učitel a psycholog
 Pavel Vacek (kameraman) (* 1966) – český kameraman a pilot
 Pavel Vacek (herec) (* 1980) – český herec